Giuliano de’ Medici ist der Name folgender Personen:

 Giuliano di Piero de’ Medici (1453–1478), florentinischer Politiker
 Giuliano di Lorenzo de’ Medici (1479–1516), Herzog von Nemours und Herr von Florenz